Cala Pedrosa: una cala de Torroella de Montgrí. Vegeu Cala Pedrosa (Torroella de Montgrí).
 Cala Pedrosa: una cala de Palafrugell. Vegeu Cala Pedrosa (Palafrugell).
 Cala Pedrosa: una cala de Castell-Platja d'Aro-S'Agaró. Vegeu Cala Pedrosa (Castell d'Aro).